Charles Metcalfe ist der Name folgender Personen:

* Charles Metcalfe, 1. Baron Metcalfe (1785–1846), britischer Kolonialbeamter
 Charles Russell Metcalfe (1904–1991), britischer Botaniker